

Teatro 
La torre di Nesle (La Tour de Nesle) – opera teatrale di Alexandre Dumas padre

Cinema 
 La Tour de Nesle – film del 1909 diretto da Albert Capellani
 La tour de Nesle - film del 1937 diretto da Gaston Roudès
 La torre di Nesle (La Tour de Nesle) – film del 1955 diretto da Abel Gance

Pagine correlate 
La torre di Nesle